Donzy () ist der Name russischer Orte:

 Donzy (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Donzy (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan

 Siehe auch
 Donzy (Begriffsklärung), Name folgender geographischer Objekte in Frankreich